Rose Hill heeft verschillende betekenissen

 Een plaats in North Carolina, zie Rose Hill (North Carolina)
 Een plaats in Kansas, zie Rose Hill (Kansas)
 Een plaats in Virginia, Fairfax County , zie Rose Hill (Fairfax County, Virginia)
 Een plaats in Virginia, Lee County, zie  Rose Hill (Lee County, Virginia)
 Een plaats in Iowa, zie Rose Hill (Iowa)
 Een plaats in Illinois, zie Rose Hill (Illinois)
 Een plaats in Mauritius, zie Beau Bassin-Rose Hill
 Een speelfilm uit 1996, zie Rose Hill (film)
 Een Britse actrice, zie Rose Hill (actrice)